Carman kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Del Carmen (ort), Centrala Luzon, Province of Tarlac, 
 Carmen (ort i Filippinerna, MIMAROPA), Province of Romblon,

Kanada 

 Carman, Manitoba, ort, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar